Sintan steht für:
 die deutsche Bezeichnung von az-Zintan, Stadt im Westen Libyens
 den piemontesischen Namen der Gemeinde Cintano in der Provinz Turin, Italien